Haugerud (Oslo), een buurt in Oslo.
Haugerud (metrostation), een station van de metro van Oslo.